Amerikai Egyesült Államok
Bainbridge (Georgia)
Bainbridge (Indiana)
Bainbridge (város, New York)
Bainbridge (falu, New York)
Bainbridge (Geauga megye, Ohio)
Bainbridge (Ross megye, Ohio)
Bainbridge (Pennsylvania)
Bainbridge Island, Washington
Bainbridge (Maryland)
Bainbridge Township (egyértelműsítő lap)
 Egyesült Királyság
Bainbridge (North Yorkshire)
 Kanada
Bainbridge (Brit Columbia)